Mercer (motorfiets), een Brits historisch motorfietsmerk
Mercer (automerk), een Amerikaans historisch automerk
Mercer (Missouri), een plaats in de Amerikaanse staat Missouri
Mercer (North Dakota), een plaats in de Amerikaanse staat North Dakota
Mercer (Pennsylvania), een plaats in de Amerikaanse staat Pennsylvania
Mercer (West Virginia), een plaats in de Amerikaanse staat West Virginia

Zie ook 
 Mercer County (doorverwijspagina)